Bajorribagorzano puede hacer referencia a:
 Natural de la Baja Ribagorza.
 Aragonés bajorribagorzano, dialecto del aragonés.